Ко́льберг () — німецький топонім і прізвище, що буквально означає «Вугільна Гора».

Топонім 

 Кольберг — комуна в Австрії, у федеральній землі Штирія.

 Кольберг — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія
 Кольберг — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг.

 Кольберг (Kolberg) — назва польського міста Колобжег до 1945 року.

Прізвище 

 Бенні Колберг ( 1954) — шведський лижник
 Лоренс Кольберг (1927—1987) — американський психолог
 Оскар Кольберг (1814—1890) — польський етнограф, фольклорист, композитор
 Юліуш Кольберг (1776—1831) — польський топограф, геодезист і перекладач

Інше 
 «Кольберг» — німецький фільм 1945 року
 «Кольберг» — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни